Sofia Ribeiro peut désigner :

 Sofia Ribeiro (actrice) ;
 Sofia Ribeiro (chanteuse) ;
 Sofia Ribeiro (femme politique).